Alu eller ALU kan syfta på följande:

Förkortningar 
 ALU – en svensk arbetsmarknadsåtgärd som tillämpades i Sverige från 1993 till 1996, se Arbetslivsutveckling
 ALU – en viktig del i CPU:n i en dator från engelska Arithmetic logic unit, se  Aritmetisk logisk enhet
 ALU – aktiesymbolen för ett franskt multinationellt telekommunikationsföretag, se Alcatel-Lucent

Geografi

Estland 

 Alu, Estland, småköping i Rapla kommun, landskapet Raplamaa,

Finland 

 Alu, Korpo, ett skär vid Utö, Åboland, 

Robotskapade Estlandförgreningar
Robotskapade Finlandförgreningar